Mettenleiter ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Mettenleiter (* 1968), deutscher Medizinhistoriker
 Bernd Mettenleiter (* 1971), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Bernhard Mettenleiter (1822–1901), deutscher Kirchenmusiker 
 Dominicus Mettenleiter (1822–1868), deutscher Geistlicher, Kirchenmusiker und Musikschriftsteller

 Sarah Mettenleiter (* 1989), deutsche Musikerin (Gesang, Klavier, Komposition)
 Thomas Mettenleiter (* 1957), deutscher Biologe und Virologe